Saillans puede referirse a: 

 Saillans, comuna francesa situada en Drôme.
 Saillans, comuna francesa situada en Gironda.